Santa Úrsula puede referirse a:

Santoral 
 Santa Úrsula de Colonia, 21 de octubre.
 Santa Úrsula Ledóchowska, 29 de mayo.

Localidades 
 Santa Úrsula: municipio español en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Santa Úrsula (Dzilam González): localidad del municipio de Dzilam González en el estado de Yucatán, en México
 Santa Úrsula (Hidalgo):  localidad perteneciente al municipio de Huehuetla en el estado de Hidalgo, en México.
 Santa Úrsula Coapa: zona ubicada en una de las subdivisiones de coordinación territorial de la alcaldía Coyoacán, en México.
 Santa Úrsula Xitla: pueblo de la delegación Tlalpan, en la ciudad de México.
 Santa Úrsula Zimatepec: comunidad del municipio de Yauhquemehcan en el Estado de Tlaxcala, en México.

Otros 
  

Nombres femeninos